Bolliger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bolliger (1854–1931), Schweizer evangelischer Theologe, Pfarrer und Philosoph
 Albert Bolliger (* 1937), Schweizer Organist
 Antonella Bolliger-Savelli (1932–2017), Schweizer Bilderbuchautorin und Malerin
 Beat Bolliger (1941–2008), Schweizer Koch
 Florian Bolliger (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler
 Gretel Bolliger (1921–2009), Schweizer Leichtathletin
 Herbert Bolliger (* 1953), Schweizer Manager, bis 2017 Präsident der Migros
 Kurt Bolliger (1919–2008), Schweizer Militär und Präsident des SRK
 Markus Bolliger (* 1951), Schweizer Botaniker
 Matthias Bolliger (* 1975), Schweizer Kameramann und Director of photography (DoP) 
 Max Bolliger (1929–2013), Schweizer Schriftsteller
 Peter Bolliger (* 1937), Schweizer Ruderer
 Rodolphe Bolliger (1878–1952), Schweizer Maler
 Roger Bolliger (* 1974), Schweizer Paracyclist
 Silvan Bolliger (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler
 Stefan Bolliger (* 1968), Schweizer Lichtdesigner
 Werner Bolliger (1928–2009), Schweizer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Bollinger
 Bolliger & Mabillard